Wit-Russische voetbalbeker, mannenvoetbal
 Beker van Wit-Rusland (basketbal), mannenbasketbal
 Beker van Wit-Rusland (damesbasketbal), vrouwenbasketbal